Rosa 'Wasagaming' — зимостойкий сорт современных садовых роз класса Гибриды розы Ругоза.

Сорт часто встречается в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в приусадебных садах, во дворах и на кладбищах. Не обмерзает, растёт без ухода. Есть в Ботаническом саду Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.

Биологическое описание 
Диплоид.

Высота куста 150—185 см, ширина около 150—185 см. Крона куполообразная. Ветви колючие.

Цветки сиренево-розовые. Аромат сильный.

Первая волна цветения длительная и очень обильная, позже появляются лишь отдельные цветы.

В культуре 
Устойчивость к болезням высокая. Сорт к почве нетребователен, очень морозостоек, подходит для создания живой изгороди. Плотность посадки 1 растение на м2.

Зоны морозостойкости: от 3b до более тёплых.

Размножается делением куста.

Происхождение 
По данным книги Сюзанны Леверье.

Существует вероятность, что Скиннер использовал Rosa woodsii, а не, как он думал, Rosa acicularis. Ольсен предполагает, что гибриды Скиннера, созданные на основе Rosa acicularis вероятно происходят от Rosa woodsii. Rosa woodsii является гораздо более распространенной в той области, где Скиннер занимался селекцией роз.

Болезни и вредители

Примечания 

Wasagaming